CP4 peut se référer à :

 Une souche particulière de bactéries (dAgrobacterium dont un gène code une protéine qui rend résistantes au glyphosate) et est à l'origine du gène CP4 EPSPS, utilisé pour produire des plantes OGM résistantes au Glyphosate. 
 Une classe d' Étoile chimiquement particulière (Chemically peculiar stars'' pour les anglophones)
 Un classement d'athlétisme handisport pour les personnes handicapées, voir T34 (classification)
 CP'''4 (complex projective space) ; un espace projectif complexe spécifique
 CP4, le Symbole de Pearson utilisé en cristallographie pour décrire une structure cristalline spécifique cubique avec quatre atomes dans la maille élémentaire.